Cumberland es uno de los condados históricos de Inglaterra. 

Cumberland puede referirse también a:

Lugares 
 Australia:
 Condado de Cumberland (Nueva Gales del Sur)
 Cumberland Park (Australia Meridional)

 Canadá:
 Cumberland (Columbia Británica)
 Cumberland (Ontario)
 Condado de Cumberland (Nueva Escocia)
 Cumberland House (Saskatchewan)
 Cumberland (distrito electoral)
 Cumberland (Edmonton)

 Reino Unido:
 Cumberland (barrio), una de las antiguas divisiones del condado de Cumberland, Inglaterra

 San Vicente y las Granadinas:
 Cumberland (San Vicente y las Granadinas)

 Estados Unidos:
 Cumberland (Georgia)
 Cumberland (Indiana)
 Cumberland (Iowa)
 Cumberland (Kentucky)
 Cumberland (Maine)
 Cumberland (Maryland)
 Cumberland (Nueva Jersey)
 Cumberland (Ohio)
 Cumberland (Oklahoma)
 Cumberland (Rhode Island)
 Cumberland (Virginia)
 Cumberland (Washington)
 Cumberland (Wisconsin)
 Cumberland (condado de Barron, Wisconsin)
 Municipio de Cumberland (condado de Adams, Pensilvania)
 Municipio de Cumberland (condado de Greene, Pensilvania)
 Cumberland Center (Maine)
 Cumberland City (Tennessee)
 Cumberland Gap (Tennessee)
 Cumberland Head (Nueva York)
 Cumberland Hill (Rhode Island)
 Cumberland Island (Georgia)

Otros accidentes geográficos 

Canadá:
 Cumberland Sound
 Mina Cumberland
 Península Cumberland

Estados Unidos:
 En los Montes Apalaches:
 Cumberland Gap
 Montañas Cumberland en Tennessee y Kentucky
 Meseta de Cumberland en Tennessee y Kentucky
 Río Cumberland en Tennessee y Kentucky
 Cataratas Cumberland
 Lago Cumberland
 En Maryland y Pensilvania:
 Cumberland Narrows en Maryland
 La calle Cumberland, una vía histórica por ser la primera autopista interestatal
 Valle Cumberland, en Pensilvania y Maryland

Personas 
Títulos de nobleza
 Duque de Cumberland, una antigua dignidad de Inglaterra, Gran Bretaña y el Reino Unido
 Conde de Cumberland, una antigua dignidad de Inglaterra

Nombres propios
 Frederick William Cumberland (1821–1881), ingeniero y político
 George Cumberland (1754–1848), coleccionista de arte y artista
 George Clifford de Cumberland (1558–1605), aventurero y corsario
 Richard Cumberland (dramaturgo) (1732–1811), dramaturgo
 Richard Cumberland (filósofo) (1631–1718), monje y filósofo
 Vic Cumberland (1877–1927), Australian Rules footballer
 William Cumberland Cruikshank) (1745–1800)

Instituciones de educación superior 
 Cumberland School of Law, en Birmingham, Alabama
 Cumberland University, en Lebanon, Tennessee
 University of the Cumberlands en Williamsburg, Kentucky

Embarcaciones Navales 
 USS Cumberland, varios barcos en la Armada de los Estados Unidos
 HMS Cumberland, varios barcos en la Armada Real Británica
 HEIC Cumberland, anterior nombre de la nave chilena San Martín

Compañías
 Cumberland (farmacéutica)

Otros usos 
 Ejército de Cumberland
 Cumberland Building Society
 Cumberland (CTA)
 Cumberland (Metra)
 Cumberland Presbyterian Church
 Cumberland Records
 Cumberland (rugby league team)
 Salsa Cumberland
 Salchicha Cumberland
 1964 Cumberland B-52 crash
 Cumberland United